Edwin est un prénom issu du vieil anglais Eadwine, de ead « riche, béni » et wine « ami ».

Prénom 
Ce prénom fit partie des prénoms anglo-saxons disparus de l'usage après la conquête normande et retrouvés par les romantiques du début du . Il est aujourd'hui régulièrement attribué mais reste peu fréquent.

Il a pour variante Edwyn et pour diminutifs courants Eddie et Edwy.

Personnes portant ce prénom 
 Toutes les pages commençant par Edwin

Personnes de l'époque anglo-saxonne 
 Edwin (mort en 632 ou 633), roi de Northumbrie reconnu comme saint ;
 Edwin (mort en 933), fils du roi d'Angleterre Édouard l'Ancien ;
 Eadwine (mort en 982), roi de Sussex ;
 Edwin (mort en 1071), comte de Mercie.

Autres personnes 
 Edwin Southern, biologiste moléculaire ;
 Edwin Klebs, microbiologiste ;
 Edwin Aldrin, astronaute ;
 Edwin Hubble, astronome ;
 Edwin Carr, compositeur néo-zélandais ;
 Edwin Starr, chanteur de soul ;
 Edwin van der Sar, footballeur ;
 Edwyn Collins, chanteur écossais ;
 Edwin Donayre, commandant en chef de l'armée de terre au Pérou ;
 Edwin Jackson, basketteur français ;
 Edwin Duflos-Fontaine, artiste comique français ;
 Edwin Carpentier, Bright Nebula, photographe français 
Edwin Plenel, journaliste français
Edwin Valero, Boxeur vénézuélien
Edwin Cardona, Footballeur colombien
Edwin Le Héron, Economiste français

Personnages de fiction 
 Edwin Til' Illan, un personnage de fiction récurrent des romans de Pierre Bottero.

Patronyme 
 Walter Edwin, acteur et réalisateur britannique.

Autres 
 Edwin, un éditeur de texte ;
 Edwin, un logiciel d'électroniques (assembleur de composants) ;
 Edwin, une marque de jeans réputée au Japon.

Notes et références 

Homonymie de prénom

nl:Edwin